Aurélie Neyret (1983-), illustratrice et dessinatrice de bande dessinée française ;
 Blaise Neyret (1861-1931), homme politique français, ancien député de la Loire ;
 Jean Neyret (1890-1969), homme politique français ;
 Jean-Antoine Neyret (1855-1942), industriel français et ancien maire de Saint-Étienne ;
 Michel Neyret (1956-), ancien directeur-adjoint à la direction inter-régionale de la police judiciaire de Lyon ;
 Laurent Neyret (1976-), juriste et professeur de droit français ;
 Pascale Neyret (1961-), pilote automobile française de rallyes ;
 Régis Neyret (1927-2019), journaliste français ;
 Robert Neyret (1934-), pilote automobile français.

Voir aussi